Ievgueni Kouznetsov (Evgeny Kuznetsov en transcription anglaise) peut désigner :
 Ievgueni Kouznetsov (1990-), plongeur russe ;
 Ievgueni Kouznetsov (1992-), joueur de hockey sur glace russe.